Piano steht für:
 Klavier, ein Musikinstrument
 piano, italienisch für „leise“, siehe Piano (Vortragsbezeichnung)
 Piano, italienisch für „Stockwerk eines Gebäudes“, siehe Piano nobile

Orte in Italien:
 Piano, Ortsteil von Montignoso, Provinz Massa-Carrara, Toskana
 Piano, Ortsteil von Montoro Inferiore, Provinz Avellino, Kampanien
 Piano di Mommio, Ortsteil von Massarosa, Provinz Lucca, Toskana
 Piano di Sorrento, Stadt in der Provinz Neapel, Kampanien
 Piano Porlezza, Ortsteil von Carlazzo, Provinz Como, Lombardei

Ort auf Korsika:
 Piano (Korsika), Gemeinde im französischen Arrondissement Corte

Piano ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Rita Del Piano (* 1966), italienische Filmschauspielerin
 Bruno Piano (* 1977), uruguayischer Fußballspieler
 Eduardo Del Piano (1914–1987), argentinische Bandoneonist, Arrangeur und Bandleader
 Matteo Piano (* 1990), italienischer Volleyballspieler
 Rex Piano, US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Renzo Piano (* 1937), italienischer Architekt

Siehe auch:

 Das Piano